Тимирязевское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Тимирязева.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 480 человек, в том числе 237 мужчин и 243 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Тимирязева
 Авдюшино
 Гавань
 Сафроновка

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области